Das boundary object bzw. Grenzobjekt ist ein Konzept aus der Soziologie, um die unterschiedliche Nutzung von Informationen durch unterschiedliche Gruppen zu beschreiben. Sie sind plastisch, werden von verschiedenen Gruppen unterschiedlich interpretiert, enthalten aber genug unveränderlichen Inhalt, um eine globale Identität zu wahren. Die Idee wurde von Susan Leigh Star und James R. Griesemer 1989 im nachfolgenden Artikel publiziert, in dem sie das Konzept am Beispiel eines Naturkundemuseums im US-Bundesstaat Kalifornien illustrierten (S. 393):

Seit der Veröffentlichung wird diese Idee von vielen verschiedenen Forschungsrichtungen adaptiert und unter anderem in der Informatik und der Informationswissenschaft diskutiert. Susan Leigh Star hat ihrerseits die Idee weiterentwickelt.

Literatur 
 Star, Susan Leigh. „Grenzobjekte und Medienforschung“. Herausgegeben von Sebastian Gießmann und Nadine Taha, Bielefeld: transcript 2017. Open Access unter http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3126-5/grenzobjekte-und-medienforschung.
 Star, Susan Leigh. „This is not a boundary object: Reflections on the origin of a concept.“ Science, Technology & Human Values 35.5 (2010): 601–617.
 Barrett, Michael, and Eivor Oborn. „Boundary object use in cross-cultural software development teams.“ Human Relations 63.8 (2010): 1199–1221.
 Brand, Fridolin Simon, and Kurt Jax. „Focusing the meaning (s) of resilience: resilience as a descriptive concept and a boundary object.“ Ecology and Society 12.1 (2007): 23.

Weblinks 

 Einführung in das Konzept der Grenzobjekte im RBB-Format „Ding An Sich“ vom 28. Oktober 2022

Einzelnachweise 

Soziologie
Wirtschaftsinformatik